Midtvejsvalget i USA 2014 er et midtvejsvalg i USA, der blev afholdt tirsdag den 4. november 2014. Der blev valgt 435 repræsentanter til Repræsentantenes Hus, 36 senatorer Senatet og 36 Guvernører i USA's delstater. Det blev derudover afholdt mange lokale valg på delstats- og county-niveau. Der blev også afholdt borgmestervalg i flere af USAs største byer, så som Washington D.C., San Jose og New Orleans.

På forhånd havde Demokratene flertal i Senatet, mens Republikanerne har flertal i Repræsentantenes hus. Ved valget bevarede Republikanerne flertallet i Repræsentanternes Hus, ligesom partiet opnåede flertal i Senatet. 

Resultatet af valget til Senatet har givet Republikanerne et flertal på 52 pladser ud af Senatets 100 senatorer og 242 pladser ud af de 435 pladser i Repræsentanternes Hus.

Senatorvalg

Ved valget blev der valgt 33 senatorer til Senatet som led i den ordinære valgprocedure for senatets medlemmer. De valgte senatorer blev valgt for en periode på seks år, der løber fra den 3. januar 2015 til 3. januar 2021. Omfattet af valget var også tre  suppleringsvalg i stater, hvor en senator var fratrådt før udløbet af sin valperiode og det totale antal senatorer var således 36. 

Valget af senatorer markerede 100-året for direkte valg af senatorer til Senatet. 

Af de 36 pladser i senatet, der var omfattet af valget, besad Demokraterne før valget 21 pladser og Republikanerne 21 pladser. Ved valget beholdt Republikanerne samtlige deres pladser i Senatet og var i stand til at vinde 7 pladser fra Demokraterne. Valget til Senatet betød, at Demokraterne mistede flertallet. 

Valgt senator i fed. Tredje kandidater som har opnået mere end 3,0 procent eller mere er medtaget i oversigten.

Se også
Midtvejsvalget i USA 2010

Noter

Eksterne links 
 Samlet dækning af valget på CNN 

Politiske valg i 2014
Politiske valg i USA